«Орион» (англ. Orion  произн. «Ора́йен», общевойсковой индекс — P-3) — береговой патрульный самолёт. Он был создан на базе Lockheed L-188 Electra и по сути является его военной модификацией. Больше всего данных самолётов находятся на службе в Военно-морских силах США и в Морских силах самообороны Японии. Производство самолётов велось в США и Японии.

История 

История P-3 начинается ещё в конце 1950-х годов, когда фирма Lockheed получила от ВМС США заказ на модификацию самолёта Lockheed L-188 Electra в экспериментальный образец, названный P3V-1, которому впоследствии было присвоено имя «Орион». Экспериментальный образец впервые поднялся в воздух 25 ноября 1959 года, а первый серийный экземпляр P3V-1 — 15 апреля 1961 года. Ранее самолёт получил обозначение P-3. По сравнению с L-188, P-3 имел фюзеляж короче на 2,24 метра. Фюзеляж был также изменён для добавления оружейного отсека и установки нового авиационного оборудования. Оружейный отсек был предназначен для размещения торпед, глубинных бомб, мин, или ядерного оружия. У самолёта также имелись 10 пилонов под крыльями, предназначенных для размещения различного вооружения. 28 января 1971 года: командир ВВС США Дональд Х. Лилиенталь на P-3C Orion установил мировой рекорд скорости для тяжелых турбовинтовых двигателей. На дистанции 15—25 километров он достиг скорости 501 мили в час, побив рекорд советского Ил-18, установленный в мае 1968 года — 452 мили в час. В 2020 году снят с вооружения ВМС США.

Конструкция 
В отличие от прародителя, L-188, фюзеляж «Ориона» был разделён по горизонтали палубой, пассажирские иллюминаторы упразднены. В верхней герметичной части разместили кабину и посты управления, а также разместили бортовое оборудование. В нижней негерметичной части размещён отсек вооружения и радиогидроакустических буев, а также другое оборудование и системы самолёта.

Первоначально на самолёте стоял поисково-прицельный комплекс (боевая информационно-управляющая система) A-NEW под управлением БЦВМ AN/AYK-10. В дальнейшем самолёты поэтапно модернизировались, состав оборудования неоднократно менялся, в том числе и центральная БЦВМ была заменена на более современную ASQ-144.

Топливо размещено в четырёх интегральных топливных баках в крыле и фюзеляжном баке. На крыле установлены четыре турбовинтовых двигателя фирмы Allison T56-A14 взлётной мощностью 4х4910 л. с.

Шасси трёхстоечное, с двумя колёсами на каждой стойке, убирается против потока. В мотогондолах внутренних двигателей для основных стоек имеются ниши, закрываемые парными створками.

Задействованные структуры 
В разработке и производстве самолётов P-3 были задействованы следующие структуры:
 Генеральный подрядчик работ
 Самолёт в целом — Lockheed Aircraft Corp., Lockheed-California Division, Бербанк, Калифорния.

 Субподрядчики
 Обтекатели крыльев, элероны и закрылки — Ling-Temco-Vought, Inc., Даллас, Техас;
 Монтаж авиадвигателей, мотогондолы, кожухи и сопла турбин, створки люка шасси — Rohr Corp., Чула-Виста, Калифорния;
 Шасси — Menasco Manufacturing Co., Бербанк, Калифорния.
 Поставщики бортового оборудования по госзаказам ()
 Авиадвигатели T56-A-10W — General Motors Corp., Allison Division, Индианаполис, Индиана;
 Лопастные винты — United Aircraft Corp., Hamilton Standard Division, Ист-Харфорд, Коннектикут;
 Автопилот PB-20N — Bendix Corp., Eclipse-Pioneer Division, Тетерборо, Нью-Джерси;
 Система определения курсового направления AN/ASN-50 — Lear-Siegler, Inc., Instrument Division, Гранд-Рапидс, Мичиган;
 Интегрированная бортовая радиоэлектронная аппаратура отображения тактической обстановки и управления средствами противолодочной борьбы AN/ASA-16 — Magnavox Corp., Форт-Уэйн, Индиана;
 Пассивный гидроакустический локатор AN/AQA-3 — Western Electric Co., Уинстон-Сейлем, Северная Каролина;
 ультракоротковолновая-амплитудная радиостанция AN/ARC-84 — Bendix Corp., Bendix Radio Division, Лосон, Миссури; (Впоследствии, Alliant Techsystems Inc., Бруклин-Парк, Миннесота);
 Доплеровская радиолокационная станция прицельно-навигационной системы AN/APN-153 — General Precision, Inc., General Precision Laboratories Division, Плезантвиль, Нью-Йорк;
 Азимутально-дальномерная радиосистема ближней навигации AN/ARN-52 — Stewart-Warner Corp., Чикаго, Иллинойс.
 Поставщики бортового оборудования по заказу генподрядчика ()
 Вспомогательная силовая установка, система кондиционирования воздуха, система герметизации и наддува кабины экипажа — AiResearch Manufacturing Co., Лос-Анджелес, Калифорния;
 Система приводов рулевых поверхностей самолёта, элеронов, рулей высоты — Bertea Products, Пасадина, Калифорния;
 Бортовой компьютер — Huyck Corp., Huyck Systems Division, Хантингтон, Лонг-Айленд;
 Аналого-цифровой преобразователь бортового компьютера — Loral Electronics Corp., Нью-Йорк;
 Радиокомпас — Collins Radio Co., Сидар-Рапидс, Айова;
 Блок автоматики антиобледенителя — Bendix Corp., Bendix-Pacific Division, Бербанк, Калифорния;
 Система отцепки радиогидроакустических устройств и морских маркеров, противолодочных вооружений (глубинных бомб) — Fairchild-Stratos Corp., Western Branch, Манхэттен-Бич, Калифорния;
 Датчик крутящего момента — General Motors Corp., Allison Division, Индианаполис, Индиана;
 Доплеровский измеритель скорости и сноса — Victoreen Instrument Co., Jordan Electronics Division, Алхамбра, Калифорния;
 Бортовой контроллер — United Aircraft Corp., Хартфорд, Коннектикут.

Основные варианты 

 P-3A — основной противолодочный вариант
 P-3B — модификация с обновлённым оборудованием и модифицированными двигателями Т-56-Ф-14. Построено 145 машин
 P-3C — противолодочный самолёт с полностью обновлённым поисково-прицельным комплексом на базе БЦВМ Univac ASQ-114. Имеются три основные варианта обновления (Update 1 — Update 3). Построено 143 машины. По лицензии также выпускались в Японии.
 P-3F — патрульный и противолодочный самолёт с упрощённым составом оборудования. Построено 8 самолётов, поставлены Ирану в 1975 году.
 RP-3D — самолёт для изучения магнитного поля земли
 WP-3D — самолёт для исследования атмосферы и погодных явлений
 CP-140 Aurora — самолёт для дальней морской разведки и для борьбы с подводными лодками. Построено 18 самолётов для Королевских военно-воздушных сил Канады на базе P-3C Orion, но с более продвинутой электроникой от Lockheed S-3 Viking.
 CP-140A Arcturus — три самолёта, построенные для Королевских военно-воздушных сил Канады, без оборудования для борьбы с подводными лодками, предназначенные для обучения экипажей CP-140 Aurora и берегового патрулирования.

Операторы P-3

Известные катастрофы, происшествия и инциденты

Тактико-технические характеристики 
Приведённые характеристики соответствуют модификации P-3C.

См. также 
Родственные разработки
 Lockheed L-188 Electra
  — дальнейшая модернизация
Аналоги
 Ил-38
 Avro Shackleton
 Boeing P-8 Poseidon
 Breguet Atlantic
 Hawker-Siddeley Nimrod
 Kawasaki P-1
 Lockheed P-2 Neptune
 Martin P5M Marlin
Списки
 Список самолётов

Примечания

Литература 
 

Самолёты Lockheed
Противолодочные самолёты США
Морские разведывательные самолёты
Самолёты Вьетнамской войны
Военная продукция Bendix
Военная продукция Fairchild
Военная продукция Kawasaki
Военная продукция United Aircraft